Klausewitz ist der Name folgender Personen:

 Wolfgang Klausewitz (1922–2018), deutscher Meereszoologe, Museologe und Wissenschaftshistoriker

Siehe auch:
 Clausewitz